trn, dio biljke

Zagreb:
 Trnje, gradska četvrt Grada Zagreba
 Trnje (mjesni odbor), gradsko naselje (mjesni odbor)
 Staro Trnje, gradsko naselje (mjesni odbor)
 Trnjanska Savica, gradsko naselje (mjesni odbor)
 NK Trnje, hrvatski nogometni klub iz zagrebačke gradske četvrti Trnje

Hrvatska:
 Trnje (Velika Gorica), naselje u Zagrebačkoj županiji
 NK Trnje Trnovec, hrvatski nogometni klub iz mjesta Trnovca

Slovenija:
 Trnje (Črenšovci, Slovenija), naselje u Sloveniji
 Trnje (Pivka, Slovenija), naselje u Sloveniji
 Trnje (Škofja Loka, Slovenija), naselje u Sloveniji
 Trnje (Trebnje, Slovenija), naselje u Sloveniji

Vidi još:
 trn (razdvojba)